NFS:

 Network File System — протокол сетевого доступа к файловым системам.
 Need for Speed — серия компьютерных игр от компании Electronic Arts.
 NFS-LAN — компьютерная программа для работы с Network File System (NFS) в ОС GNU/Linux.